Vowe ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Vowe (* 1953), deutscher Politik- und Medienwissenschaftler
 Paul Gerhart Vowe (1874–1937), deutscher Maler